Vang steht für:
 Vang, Kommune in Innlandet, Norwegen
 Vang (Bornholm), Ort auf Bornholm, Dänemark
 Vang (Hedmark), Ort und ehemalige Kommune in Innlandet, Norwegen
 Vang Sogn, Kirchspielsgemeinden in der Thisted Kommune, Dänemark

Vang ist der Familienname folgender Personen:
 Bee Vang (* 1991), US-amerikanischer Schauspieler
 Julie Agnete Vang (* 1984), dänische Schauspielerin
 Preben Vang (1942–1986), dänischer Schlagwerker und Jazzmusiker
 Vang Bora (* 1987), türkischer Tischtennisspieler

Sonstiges:
 Mount Vang, Berg im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Wang